Никаноров Володимир Миколайович (1917—1980) — радянський спортсмен (футбол, хокей із шайбою та хокей з м'ячем), заслужений майстер спорту СРСР.
 Никаноров Михайло Іванович (1924—1983) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Тихон (Никаноров) (1855—1920) — архієпископ Воронезький та Задонський, причислений РПЦ до лику святих.

 Никанорова Тетяна Леонідівна ( 1966) — російська башкирська оперна співачка (контральто).